W stronę słońca – film (2005)
 W stronę słońca – film (2007)
 „W stronę słońca” – singel Eweliny Lisowskiej (2012)